Рокки:
 Рокки, или роке, — разновидность крокета.
 Рокки, или Рокфор, — персонаж мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь».
 «Рокки», или «Рокі», — третий и последний альбом рок-группы Brutto.

Люди 
 Рокки, Ромен (род. 1981) — французский футболист, полузащитник клуба «Мец».
 Рокки, Томмазо (род. 1977) — итальянский футболист, нападающий.
 Эйсеп Рокки (род. 1988) — американский рэпер, продюсер.

Фильмы 
 «Рокки» — cерия голливудских фильмов с главным героем Рокки Бальбоа:
 «Рокки» — режиссёр Джон Эвилдсен, 1976 год.
 «Рокки 2» — режиссёр Сильвестр Сталлоне, 1979 год.
 «Рокки 3» — режиссёр Сильвестр Сталлоне, 1982 год.
 «Рокки 4» — режиссёр Сильвестр Сталлоне, 1985 год.
 «Рокки 5» — режиссёр Джон Эвилдсен, 1990 год.
 «Рокки Бальбоа» (также известен как «Рокки 6») — режиссёр Сильвестр Сталлоне, 2006 год.
 «Крид: Наследие Рокки» (также известен как «Рокки 7») — режиссёр Райан Куглер, 2015 год.
 «Крид 2» (также известен как «Рокки 8») — режиссёр Стивен Кейпл-младший, 2018 год.

Топонимы 
  — река в штате Теннесси, США.
 Сенадор-Ла-Рокки — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.